Tomasz Makowski (ok. 1575–ok. 1630) – kartograf
 Tomasz Makowski (ur. 1962) – szachista, redaktor naczelny czasopisma „Mat”
 Tomasz Makowski (ur. 1970) – historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej
 Tomasz Makowski (ur. 1973) – polityk
 Tomasz Makowski (ur. 1999) – piłkarz

 Zobacz też
 Tomasz Markowski (ur. 1975) – szachista